Teale ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Teale (1874–1971), australischer Geologe
 Jeff Teale (1939–1997), britischer Kugelstoßer
 Owen Teale (* 1961), britischer Film- und Theaterschauspieler
 Sean Teale (* 1992), britischer Schauspieler